Канде (Франція)
Канде (девіз)
Імператор Канде